El Govern de Catalunya de 2021 és presidit per Pere Aragonès des del 21 de maig de 2021 i dona lloc a la tretzena legislatura.

Composició

Conselleries

Portaveu del Govern

Secretari del Govern

Secretaris generals

Referències 

2021
Govern 2021